Chichester puede hacer referencia a:

Personas
 Arthur Chichester, Lord Teniente de Irlanda y primer Barón de Chichester.
 Ricardo de Chichester, un obispo de la catedral de Chichester;

Lugares
 Canadá
Chichester, cantón en la provincia de Quebec, Canadá;

 Estados Unidos
 el pueblo de Chichester, en el estado de Nuevo Hampshire (Estados Unidos);
 el municipio de Upper Chichester, en el estado de Pensilvania (Estados Unidos);
 el municipio de Upper Chichester, también en el estado anterior;

 Inglaterra
 el distrito de Chichester, en el condado de Sussex Occidental (Inglaterra);
 Chichester, ciudad y sede administrativa del distrito anterior;
 la Catedral de Chichester, ubicada en la ciudad anterior;
 Chichester, una de las estaciones del metro de Tyne y Wear (Inglaterra);